Uhlberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hof Uhlberg, Weiler der Stadt Grünsfeld im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Hinteruhlberg, Weiler im Ortsteil Gründelhardt der Gemeinde Frankenhardt im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Vorderuhlberg, Weiler im Ortsteil Honhardt der Gemeinde Frankenhardt im Landkreis Schwäbisch Hall; siehe Frankenhardt#Gemeindegliederung

Berge:
 Uhlberg (Schwarzwald) (617,8 m), Berg im Schwarzwald bei Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Uhlberg (Fränkische Alb) (604,7 m), Berg der Fränkischen Alb westlich von Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Uhlberg (Schönbuch) (469,6 m), Erhebung des Schönbuchs im Stadtgebiet von Filderstadt, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Uhlberg (Tauberland) (362,6 m), Erhebung im Tauberland bei Gissigheim, Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ulberg